Schiedek ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Schiedek (* 1974), deutsche Politikerin (SPD)
 Jörg Schiedek (* 1970), deutscher Behindertensportler